Ploča est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ploča, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ploča, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Ploča, un village situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ; 
Ploča, un village situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja ;
Ploča, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
 en Croatie
 Gornja Ploča, un village situé dans la municipalité de Lovinac, dans le Comitat de Lika-Senj ;
 Ploče, une ville et une municipalité située dans le comitat de Dubrovnik-Neretva.